Ciney (stad), een stad in de provincie Namen in België
Ciney (bier), een Belgisch bier